Аргентину на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли сто сімдесят чотири спортсмени у двадцяти шести видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Аргентина на сайті МОК  

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020
2020 в аргентинському спорті